

Топонім 

 Лец — село у повіті Ковасна в Румунії

 Лец — місто в землі Мекленбург-Передня Померанія
 Лец — район міста Бург-Штаргард у землі Мекленбург-Передня Померанія
 Лец (Loitz) — німецька назва (до 1945 р.) хутора Лисоміце, частина села Дембниця-Кашубська

Прізвище 
 Лец — династія щецинських купців
 Станіслав Єжи Лец (1909—1966) — польський сатирик